Немченок — фамилия.

 Немченок, Ася Викторовна — художник, фотограф.
 Немченок, Самсон Михайлович — Герой Советского Союза.